167-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 167 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, США, Тихий океан, Океанию, Южный океан к Южному полюсу. Он образует ортодромию с 13-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 167-й меридиан западной долготы проходит через:

См. также 
 166-й меридиан западной долготы
 168-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота